Antunes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Miguel Telles Antunes
 Paulo C.A. Antunes